Johan Lundström kan syfta på

 Johan Lundström (politiker) (1854-1902)
 en filmregissör, se Bip Bop Bip Bop Bap